Der Academy Award of Merit der Scientific and Technical Awards ist eine seit 1931 vergebene Auszeichnung der Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Sie würdigt Leistungen, die wesentlichen Einfluss auf den technischen Fortschritt der Filmindustrie haben. Diese Leistungen müssen nicht im der Auszeichnung vorangegangenen Jahr erbracht worden sein.

Der Academy Award of Merit ist vor dem Preis für Wissenschaft und Entwicklung (Class II) und dem Preis für Technische Verdienste (Class III) die höchste Oscar-Ehrung für technische Leistungen innerhalb der Filmindustrie. Als Class-I-Auszeichnung erhalten die Preisträger eine Oscar-Statuette. Der Academy Award of Merit wird nicht jedes Jahr vergeben.

Preisträger

Weblinks 
 Oscar: Sci-Tech Awards

Einzelnachweise 

Scientific and Technical Academy Award of Merit
Wikipedia:Liste